Box Butte bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Box Butte (Box Butte County, Nebraska)
 Box Butte (Sheridan County, Nebraska)
 Box Butte (Oregon)
 Box Butte (South Dakota)